Sergiusz Aleksandrowicz Romanow (1857–1905) – wielki książę rosyjski, generał-gubernator Moskwy 
 Sergiusz Michajłowicz Romanow (1869–1918) – wielki książę rosyjski.